Наголоватки, юринея,  (Jurinea) — рід рослин родини айстрові.

Етимологія 
Таксономічну назву рід отримав на честь швейцарського професора медицини та натураліста . Назва наголоватки походить від голова; що зумовлено, очевидно, круглою формою суцвіть відповідних рослин.

Ботанічний опис 
Багаторічні трав'янисті рослини або напівчагарники.

Листки прості, цілісні, перисторозсічені або перистороздільні.

Кошики багатоквіткові, рідше малоквіткові, гомогамні, поодинокі або зібрані у загальні щиткоподібні або щиткоподібно-волотисті суцвіття.

Квітки трубчасті, двостатеві, гермафродитні. Віночок блідо-рожевий, кремовий, рожевий, пурпуровий або темно-пурпуровий, правильно чи ледве косо п'ятинадрізаний, до основи звужений, зазвичай залозистий, не запушений. Нитки тичинок вільні, голі; пильовики голі, спаяні, в основі списоподібні, з щетинкоподібними придатками біля основи.

Плід — зворотньо-пірамідальна або подовгаста сім'янка, чотиригранна або стисла; чубчик багаторядний, зі щетинками різної довжини.

Поширення 
Види роду зростають у Південній, Центральній та Східній Європі, у Східному Сибіру, у Передній, Середній та Центральній Азії.

Види 
Рід містить більш як 200 видів, деякі з них. Ті види, що позначені зірочкою (*), поширені в Україні:

Примітки

Посилання 
 Jurinea на сайті ThePlantList

Джерела 
 

Айстрові (підродина)
 
Роди айстрових